Хол може да се отнася за:
 Хол, помещение в жилище

 Хора
 Антъни Майкъл Хол (р. 1968), американски актьор
 Асаф Хол (1829-1907), американски астроном
 Грандвил Стенли Хол (1844-1924), американски психолог
 Джон Хол (р. 1934), американски физик
 Едуард Хол (1914-2009), американски антрополог
 Маркъс Хол (р. 1976), английски футболист
 Чарлс Мартин Хол (1863-1914), американски инженер

 Окръзи в САЩ
 Хол (окръг, Джорджия)
 Хол (окръг, Небраска)
 Хол (окръг, Тексас)